Miejscowości w USA:
 Mancelona – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Antrim
Gminy w USA:
 Mancelona (ang. Mancelona Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Antrim